Малый Сандибей:

 Малый Сандибей (приток Сухого Полуя) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Малый Сандибей (приток Сандибея) — река в Российской Федерации, протекает в Ямало-Ненецком АО.